Музей Зигмунда Фрейда () у Відні розташований у будинку № 19 по Берггассе. У музеї представлена експозиція, що розповідає про життя і психотерапевтичну практику Зигмунда Фрейда.

Спочатку музей був квартирою Фрейда, де він жив разом зі своєю сім'єю починаючи з 1891 року. Крім цього в квартирі також знаходився робочий кабінет Зигмунда Фрейда, а також приймальня, де він консультував своїх пацієнтів. Проживши в цій квартирі 47 років, Фрейд і його сім'я через своє єврейське походження змушені були в 1938 році втекти з Відня, де владу захопили нацисти, у Лондон. 

Музей Зигмунда Фрейда складається з декількох приміщень, частина з яких раніше була житловим простором сім'ї Фрейд, а частина служила робочими приміщеннями. До числа останніх відносяться кімната очікування, де пацієнти Фрейда чекали своєї черги на прийом психотерапії, приймальня і робочий кабінет Зигмунда Фрейда. Крім цього в музеї знаходиться найбільша в Європі бібліотека, присвячена проблемам психоаналізу і налічує 35 000 томів. 

У музеї знаходяться також речі, що належали раніше родині Фрейд, серед яких деякі предмети античної колекції Зигмунда Фрейда, його особисті речі та робочі приналежності.

Дістатися до Музею Фрейда у Відні можна на метро. Музей Фрейда знаходиться недалеко від станцій «Schottentor» (гілка U-2) і «Schottenring» (гілка U-4). 

Знаменита кушетка, на якій в момент сеансів психоаналізу лежали пацієнти, знаходиться в Лондоні, як і більша частина що належать Фрейду речей. Їх, в свою чергу, можна оглянути в музеї Зигмунда Фрейда в Лондоні.

Також крім музеїв у Відні і Лондоні з 2006 року існує і музей Фрейда в чеському містечку Пршибор, де знаходиться будинок, де народився Фрейд.

Див. також  
 Музей Фрейда в Лондоні
 Музей Зигмунда Фрейда в Пршиборі

Примітки

Посилання 
 Музей Фрейда (Sigmund Freud Museum) — Австрія 

Зигмунд Фрейд
Музеї Відня